Villeneuve înseamnă în franceză "orașul nou" se poate refer la:

Oameni 
Andrew Villeneuve, fondatorul și directorul executiv al Northwest Progressive Institute in the U.S.
Annie Villeneuve (n. 1983), cântăreț din Quebec, Canada
Denis Villeneuve (n. 1967), regizor de film
Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve (1695–1755), scriitoare franceză din secolul 18
Gilles Villeneuve (1950–1982), fost pilot de Formula 1
Jacques Villeneuve (n. 1971), fiul lui Gilles Villeneuve, pilot de curse, campion în Formula 1 (1997) și Indycar (1995) 
Jacques Villeneuve (senior) (n.1953), pilot de curse și campion mondial cu snowmobilul, fratele lui Gilles Villeneuve și unchiul lui Jacques Villeneuve
Jérôme Pétion de Villeneuve (1756–1794),  scriitor francez și politician din secolul 18
Julien Vallou de Villeneuve (1795–1866), fotograf francez
Justin de Villeneuve, celebritate britanică din anii 1960, 
Noble Villeneuve (n. 1938), politician canadian 
Pierre-Charles Villeneuve (1763–1806), amiral francez în timpul Războaielor Napoleonice 
Raymond Villeneuve (n. 1943), activist din Canada

Locuri

Canada 
Circuit Gilles Villeneuve, un circuit de F1 din Montréal
Villeneuve (district electoral), un fost district electoral federal  
Villeneuve, Alberta
Villeneuve Road

Franța 

Villeneuve, Ain în departamentul Ain
Villeneuve, Alpes-de-Haute-Provence în departamentul  Alpes-de-Haute-Provence
Villeneuve, Ariège în departamentul Ariège
Villeneuve, Aveyron în departamentul Aveyron
Villeneuve, Gironde în departamentul Gironde
Villeneuve, Puy-de-Dôme în departamentul Puy-de-Dôme
Villeneuve-au-Chemin în departamentul Aube
Villeneuve-d'Allier în departamentul Haute-Loire
Villeneuve-d'Amont în departamentul Doubs
Villeneuve-d'Ascq în departamentul Nord
Villeneuve-d'Aval în departamentul Jura
Villeneuve-de-Berg în departamentul Ardeche
Villeneuve-de-Duras în departamentul Lot-et-Garonne
Villeneuve-de-la-Raho în departamentul Pyrénées-Orientales
Villeneuve-de-Marc în departamentul Isère
Villeneuve-de-Marsan în departamentul Landes
Villeneuve-d'Entraunes în departamentul Alpes-Maritimes
Villeneuve-de-Rivière în departamentul Haute-Garonne 
Villeneuve-d'Olmes în departamentul Ariège
Villeneuve-du-Latou în departamentul Ariège
Villeneuve-du-Paréage în departamentul Ariège
Villeneuve-en-Montagne în departamentul Saône-et-Loire
Villeneuve-Frouville în departamentul Loir-et-Cher
Villeneuve-la-Comptal în departamentul Aude
Villeneuve-la-Comtesse în departamentul Charente-Maritime
Villeneuve-la-Dondagre în departamentul Yonne
Villeneuve-la-Garenne în departamentul Hauts-de-Seine
Villeneuve-la-Guyard în departamentul Yonne
Villeneuve-la-Lionne în departamentul Marne
Villeneuve-l'Archevêque în departamentul Yonne
Villeneuve-la-Rivière în departamentul Pyrénées-Orientales
Villeneuve-le-Comte în departamentul Seine-et-Marne
Villeneuve-Lécussan în departamentul Haute-Garonne
Villeneuve-le-Roi în departamentul Val-de-Marne
Villeneuve-lès-Avignon în departamentul Gard
Villeneuve-lès-Béziers în departamentul Hérault
Villeneuve-les-Bordes în departamentul Seine-et-Marne
Villeneuve-lès-Bouloc în departamentul Haute-Garonne
Villeneuve-les-Cerfs în departamentul Puy-de-Dôme
Villeneuve-lès-Charnod în departamentul Jura département'' 
Villeneuve-les-Corbières în departamentul Aude
Villeneuve-les-Genêts în departamentul Yonne
Villeneuve-lès-Lavaur în departamentul Tarn
Villeneuve-lès-Maguelone în departamentul Hérault
Villeneuve-lès-Montréal în departamentul Aude
Villeneuve-les-Sablons în departamentul Oise
Villeneuve-Loubet în departamentul Alpes-Maritimes
Villeneuve-Minervois în departamentul Aude
Villeneuve-Renneville-Chevigny în departamentul Marne
Villeneuve-Saint-Denis în departamentul Seine-et-Marne
Villeneuve-Saint-Georges în departamentul Val-de-Marne
Villeneuve-Saint-Germain în departamentul Aisne
Villeneuve-Saint-Nicolas în departamentul Eure-et-Loir
Villeneuve-Saint-Salves în departamentul Yonne
Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte în departamentul Marne
Villeneuve-sous-Charigny în departamentul Côte-d'Or
Villeneuve-sous-Dammartin în departamentul Seine-et-Marne
Villeneuve-sous-Pymont în departamentul Jura (département)|Jura
Villeneuve-sur-Allier în departamentul Allier
Villeneuve-sur-Auvers în departamentul Essonne
Villeneuve-sur-Bellot în departamentul Seine-et-Marne
Villeneuve-sur-Cher în departamentul Cher
Villeneuve-sur-Conie în departamentul Loiret
Villeneuve-sur-Fère în departamentul Aisne
Villeneuve-sur-Lot în departamentul Lot-et-Garonne
Villeneuve-sur-Verberie în departamentul Oise
Villeneuve-sur-Vère în departamentul Tarn
Villeneuve-sur-Yonne în departamentul Yonne
Villeneuve-Tolosane în departamentul Haute-Garonne

La Villeneuve, Creuse în departamentul Creuse
La Villeneuve, Saône-et-Loire în departamentul Saône-et-Loire
La Villeneuve-au-Châtelot în departamentul Aube
La Villeneuve-au-Chêne în departamentul Aube
La Villeneuve-Bellenoye-et-la-Maize în departamentul  Haute-Saône
La Villeneuve-en-Chevrie în departamentul Yvelines
La Villeneuve-lès-Charleville în departamentul Marne
La Villeneuve-les-Convers în departamentul Côte-d'Or
La Villeneuve-sous-Thury în departamentul Oise

Italia 
Villeneuve, Valle d'Aosta

Elveția 
Villeneuve, Fribourg
Villeneuve, Vaud

Villeneuve curva, Circuitul Imola , Italy.

Vezi și 
 Neuville (dezambiguizare)
 Villenave

 Newton (dezambiguizare)
 Newtown (dezambiguizare)
 New Town (dezambiguizare)
 Newtonville (dezambiguizare)
 New City (dezambiguizare)
 Newville (dezambiguizare)
 Neustadt (dezambiguizare)
 Novo Mesto
 Nové Město (dezambiguizare)
 Nové Mesto (dezambiguizare)
 Nystad
 Uusikaupunki
 Villanova (dezambiguizare)
 Villanueva (dezambiguizare)
 Hiriberri/Villanueva de Aezkoa

Toponime franceze